

Patronyme 

famille
 famille d'Audiffret, une famille noble française ;

personnalités
 Étienne d'Audiffret-Pasquier (1882-1957), un homme politique français ;
 Gaston d'Audiffret (1787-1878), un homme politique, administrateur et économiste français ;
 Gaston d'Audiffret-Pasquier (1823-1905), un homme d'État français.

Autres 
 Duc d'Audiffret-Pasquier, un titre de la noblesse française
 Fosse Gaston d'Audiffret-Pasquier, un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais